Möhlenbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Möhlenbruch (1912–1973), deutscher Mediziner
 Dirk Möhlenbruch (* 1953), Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg